«Chandelier» () — песня австралийской певицы и автора-исполнителя Сии Ферлер, изданная 17 марта 2014 года в качестве первого сингла с её шестого студийного альбома 1000 Forms of Fear на лейблах Monkey Puzzle Records и RCA Records. Песню написала сама Ферлер вместе с Джесси Шаткином, а продюсерами стали Грег Карстин и Шаткин.
Сингл получил положительные отклики музыкальных критиков (его называют одним из лучших в 2014 году), видео получило 2 номинации на премию MTV Video Music Awards (выиграв одну в категории «Лучшая хореография»), а танец 11-летней Мэдди Зиглер в видеоклипе назван Нолан Фини (обозревателем из журнала Time) лучшим танцем 2014 года.

По итогам 2014 года песня заняла 25-е место в Списке 100 лучших песен года (Hot 100 songs) американского журнала Billboard.
Песня и видео получили 4 номинации на премию Грэмми в категориях Лучшая песня года, Лучшая запись года, Лучшее сольное поп-исполнение и Лучшее музыкальное видео.

История 
«Chandelier» была написана Сией Ферлер вместе с Джессом Шаткиным и спродюсирована Грегом Карстином и Шаткиным. Песню описывают как балладу в стиле синти-поп с синтезаторами, боевыми барабанами и ритмами хип-хопа и электронной музыки, Ар-энд-Би, и влиянием регги. Песня сопровождается потрясающим по силе вокальным исполнением автора-исполнителя.

17 марта 2014 года сингл «Chandelier» вышел в цифровом формате в магазинах iTunes Store через Monkey Puzzle, с дистрибуцией фирмы RCA Records. В Великобритании «Chandelier» был издан в цифровом формате 29 июня 2014. День спустя, 30 июня 2014, он был запущен фирмой RCA Records на американских радиостанциях стиля Adult contemporary (30 июня 2014). Сингл был сертифицирован в 3-кр. платиновом статусе в Австралии (ARIA) и в платиновом статусе в Новой Зеландии (RMNZ). В июне 2014 сингл был сертифицирован в платиновом статусе в Канаде (Music Canada).
Продажи сингла в США превысили миллион копий к августу 2014 года и достигли 1,7 млн к концу года. К январю 2015 года тираж превысил 2 млн копий.

Живые выступления 
19 мая 2014 года сингл Chandelier и сопровождающий его видеоклип были воссозданы певицей во время живого представления песни на телешоу The Ellen DeGeneres Show с участием в главной роли Мэдди Зиглер, танцующей перед аудиторией, и Ферлер, поющей и стоящей лицом к стене.
Сия также представила песню 9 июня 2014 года в шоу американского комика Сета Майерса , сделав это вместе с актрисой Линой Данэм, звездой из американского комедийного телесериала Девчонки. 4 июля 2014 Сия выступала с песней на шоу Джимми Киммел в прямом эфире.
30 июля 2014 года Сия представила песню на шоу «SoundClash» канала VH1, за всё время которого она простояла отвернувшись от камеры.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, таких как Gigwise (критик Эндрю Трендал отметил, что песня «вознесла Сию из закадрового талантливого автора в суперзвезду в собственном исполнении»; ранее Ферлер писала песни для таких знаменитостей как Рианна, Бритни Спирс, Бейонсе, Кристина Агилера, Flo Rida, David Guetta и других звёзд), Time, Pitchfork Media, MuuMuse (Брэдли Штерн назвал «Chandelier» лучшим поп-синглом 2014 года, отметив и авторские и голосовые данные Сии), VH1 (Эмили Экстон назвала эту песню самой лучшей из всех, когда-либо написанных Ферлер), HitFix (Мелинда Ньюман считает что Сиа может сделать и ещё лучше, чем это). В июле 2014 года журнал Billboard в своём обзоре «10 Best Songs of 2014 (so far)» назвал «Chandelier» одной из лучших песен первой половины года, отметив, что «после своего вклада в творчество таких знаменитостей как Рианна и Кэти Перри, Сиа наконец-то сделала гимн и для себя».
Журнал Rolling Stone поместил песню под № 15 в своём списке лучших песен 2014 года (50 Best Songs of 2014). также песня вошла в списки лучших по итогам 2014 года у таких изданий как Time Out (№ 19 в их списке The 50 best songs of 2014), Complex (№ 31), PopMatters (№ 11 в их The 75 Best Songs of 2014), Spin (№ 8 в их списке The 101 Best Songs of 2014), Slant Magazine (№ 14 в их The 25 Best Singles of 2014), Pazz and Jop (№ 7 в их списке Single of the Year 2014), Consequence of Sound (№ 5 в их Top 50 Songs of 2014) .

Итоговые годовые списки

Видео 
6 мая вышел видеоклип песни «Chandelier» с участием в главной роли танцующей маленькой девочки в белом парике на фоне полупустой заброшенной квартиры. Клип стал настоящей сенсацией (за три месяца около 100 млн просмотров), а сингл имел успех. Режиссёрами музыкального видео стали сама Сиа Ферлер и Дэниель Аскилл, а хореографию поставил Райан Хеффингтон.
Танцевальные движения 11-летней актрисы, танцора и телеперсоны Мэдди Зиглер в видеоклипе названы Нолан Фини (обозревателем из журнала Time), возможно, лучшими в 2014 году, а журнал Slate назвал клип лучшим видео года.
«Chandelier» получил престижные номинации MTV Video Music Awards в категориях Лучшее видео года и  (на церемонии, прошедшей 24 августа 2014 видео выиграло премию в категории «Лучшая хореография»).
5 декабря 2014 года видеоклип был номинирован на Премию «Грэмми» за лучшее музыкальное видео.
Видеоклип стал одним из самых популярных и просматриваемых на канале YouTube (№ 7 по итогам за 2014 год, достигнув более 1 млрд просмотров).
В 2018 году журнал Billboard включил видео в свой список лучших музыкальных клипов XXI века (выбор критиков № 18 в «The 100 Greatest Music Videos of the 21st Century»).

Кавер-версии 
 Сара Бареллис в июле 2014 года представила свою кавер-версию песни Chandelier во время шоу в Чикаго в ходе её концертного тура «Little Black Dress Tour».
  заслужила похвалы от членов жюри после исполнения песни с оркестровым исполнением во время конкурса талантов  в июле 2014 года.
 Ирландская группа The Script 2 сентября 2014 года исполнила эту песню в радопрограмме «Live Lounge» станции BBC Radio 1.
 Австралийская певица  представила песню в живом исполнении в 6-й серии телешоу  в августе 2014, вызвав овацию судейской коллегии. Также Андреа Фаустини (Andrea Faustini) исполнил эту песню на британском шоу The X Factor UK в ноябре 2014 года.
 Георгий Долголенко в августе 2014 года записал кавер-версию песни и снял клип. 12-летний мальчик довольно точно повторил все нюансы вокала, ранее исполненные австралийкой. По сюжету клипа маленький пастух с козой отправляется из своей деревни посмотреть на большой город. В аранжировке использованы балалайки, баян, а также вплетена тема из оперы «Князь Игорь». Впоследствии, Георгий выступил с этой песней во втором сезоне проекта «Голос. Дети».
 Александра Воробьёва исполнила песню в шоу «Голос» (Сезон 3), став там победительницей в финале 2014 года.
 Дария Ставрович (солистка группы СЛОТ), исполнила песню в полуфинале шоу «Голос» (Сезон 5).
 Кавер-версия песни была исполнена в 11 серии 6 сезона сериала Glee (Хор) в эпизоде «We Built This Glee Club» (119-й в сумме эпизод, март 2015), Samantha Marie Ware, Becca Tobin и Laura Dreyfuss представили песню, J.J. Totah станцевал, а Marshall Williams качался на люстре.
 В марте 2017 году юная филиппинская певица  исполнила свой кавер во втором сезоне американского телешоу .
 2018: российский певец Ярослав Дронов (cover).

Участники записи

Места записи 
 Вокал записан в студии Hot Closet, Эхо Парк , Калифорния
 Разработано в Echo Studios, Лос-Анджелес, Калифорния
 Смешано в студии Larrabee Sound, Северный Голливуд, Калифорния

Персонал 
 Автор песни, вокал — Сиа Ферлер
 Автор песни — Джесси Шаткин
 Продюсеры — Грег Кёрстин, Джесси Шаткин
 Барабаны , гитара , меллотрон , фортепиано — Грег Кёрстин
 Барабаны, клавишные — Джесси Шаткин
 Программирование — Джесси Шаткин
 Инжиниринг — Грег Кёрстин, Джесси Шаткин
 Дополнительный инжиниринг — Алекс Паско, Дельберт Бауэрс
 Сведение — Мэнни Маррокен
 Помощник по сведению — Крис Галланд, Делберт Бауэрс

Список композиций 
Digital download
 «Chandelier» — 3:36

CD сингл
 «Chandelier» — 3:36
 «Chandelier» (Instrumental) — 3:36

Ремиксы; EP
 «Chandelier» (Four Tet Remix) — 4:31
 «Chandelier» (Plastic Plates Remix) — 4:27
 «Chandelier» (Cutmore Club Remix) — 5:08
 «Chandelier» (Hector Fonseca Remix) — 6:27
 «Chandelier» (Liam Keegan Remix) — 5:16
 «Chandelier» (Dev Hynes Remix) — 3:44

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Чарты всех времён

Чарты десятилетия

Годовые итоговые чарты

Сертификации 

|-
! colspan="3"| Стриминг
|-

Примечания

Ссылки 
  (более 2,4 млрд просмотров)
 
  на шоу «Dancing With The Stars»
 Анализ клипа «Chandelier»

Песни 2014 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Поп-баллады
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, написанные Сией
Песни Сии
Музыкальные видеоклипы, снятые Дэниелом Аскиллом
Баллады 2010-х годов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля
Песни, спродюсированные Грегом Кёрстином